

События 
 Консулы Публий Корнелий Сципион Назика Коркул (патриций) и Гай Марций Фигул (плебей). Консулы-суффекты Публий Корнелий Лентул и Гней Домиций Агенобарб.
 Убит римский уполномоченный в Сирии. Сенат оставил дело без последствий.
 Фискон поехал в Рим и просил прибавить к своим владениям Кипр. Но, когда римские послы прибыли в Александрию, Филометор убедил их в своей правоте. Киренцы восстали против Фискона во главе с Птолемеем Симптесисом. Фискон направился в Кирену и был разбит войском киренцев и ливийцев. Но киренцам всё же пришлось принять к себе Филиппа.
 Деметрий легко овладел главными сирийскими городами и объявил себя царём. Он окружил себя наёмниками и вошёл в Антиохию. Войска схватили Антигона и Лисия и доставили к Деметрию, который приказал их немедленно казнить.
 162—150 — Царь Селевкидов Деметрий I Сотер («Спаситель») (ок. 187—150). Сын Селевка IV. Вёл ожесточённую войну с иудеями.
 Эвкратид движется на завоевание Индии, где власть перешла к наследникам Деметрия, и захватывает большую часть их владений.
Китай:
 Хань и Хунну заключают мир на условиях равенства.

Скончались 
 Гней Октавий — консул 165 года до н. э.;
 Антиох V Евпатор — царь государства Селевкидов;
 Лисий — правитель сатрапии Сирия.

См. также

Примечания